Соревнования по фигурному катанию на зимних юношеских Олимпийских играх проходили с самого первого соревнования в 2012 году, соревнования проходят в мужском и женском одиночном катании, парном катании, в танцах на льду и командных соревнованиях.

Медалисты в индивидуальных видах

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров

Ссылки 
 Результаты зимних юношеских Олимпийских игр 2012 на сайте isuresults.com
 Результаты зимних юношеских Олимпийских игр 2016 на сайте isuresults.com
 Результаты зимних юношеских Олимпийских игр 2020 на сайте isuresults.com

Фигурное катание
Фигурное катание на зимних юношеских Олимпийских играх
Списки спортсменов